IATA kod Port lotniczy Bahrajn
 MKOl kod Bahamy

Zobacz też 
 Bah